

Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в Баранівці.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Консульської вулиці в Бердянську.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Алли Горської в Василькові.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Вишневої вулиці в Великої Олександрівці.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Кобзарської вулиці в Голої Пристані.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Злагоди в Зеленівці.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Затишної вулиці в Золочеві.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Бериславської вулиці в Каховці.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Героїв Крут в Конотопі.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Широкої вулиці в Коротичі.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Бандуристів в Кривому Розі.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Олеся Гончара в Лисичанську.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Таврійської вулиці в Маріуполі.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Павла Дзяковича в Мелітополі.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Черешневої вулиці в Миколаєві.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Забіли в Мирнограді.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Шепелівської вулиці в Ніжині.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Кобзарів в Нікополі.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Олекси Гірника в Олешках.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Пекура в Остері.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Остапа Вишні в Павлограді.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Підсінської вулиці в Переяславі.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Остапа Вишні в Покровську.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Шептицьких в Радомишлі.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Соборної вулиці в Райгородоці.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Котляревського  в Рубіжному.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Маріїнської вулиці в Скадовську.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Торської вулиці в Слов'янську.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Центральної вулиці в Старобільську.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Гулака-Артемовського в Сумах.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Зінченка в Фастові.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Воронцовської вулиці в Херсоні.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Героїв Крут в Хмельницькому.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Лазурної вулиці в Часові Яру.
 Вулиця Комунарів — колишня назва Змагайлівської вулиці в Черкасах.
 Вулиця Комунарів — колишня назва вулиці Братів Руснаків в Чернівцях.

вулиця Комунарів (Іжевськ)

Вулиці